Вайян-Кутюрье () — французская фамилия. Известные носители:

 Вайян-Кутюрье, Поль (1892—1937) — французский писатель, деятель коммунистического движения.
 Вайян-Кутюрье, Мари Клод (1912—1996) — деятель французского и международного демократического женского движения; жена Поля Вайян-Кутюрье.

См. также 
 Вайян
 Кутюрье